Philip Houben (politicus) (1941-2017), Nederlands burgemeester van Maastricht (1985-2002)
Philip Houben (bestuurder) (1950), Nederlands topfunctionaris